Eliasson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Eliasson 11 017
 Eliason 166
 Elíasson 2

Tillsammans med 2 personer med annan stavning blir detta 11 187 personer, vilket ger namnet plats nummer 68 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Elias son.

Personer med efternamnet Eliasson och varianter av detta namn

A
 Alvar Eliasson (1931–2019), svensk målare och bokillustratör
 Anders Eliasson, flera personer
 Anders Eliasson (fabrikör) (1862–1950), företagare i läderbranschen
 Anders Eliasson (handbollsspelare) (född 1967), handbollsspelare och ledare
 Anders Eliasson (rockmusiker) (född 1966), kompositör, sångare, musiker
 Anders Eliasson (tonsättare) (1947–2013)
 Anna Eliasson (född 1944), svensk politiker
 Anna-Lisa Lewén-Eliasson (1912–2002), svensk politiker
 Axel Eliasson (1868–1932), svensk förläggare

B
 Bengt Eliasson (född 1961), politiker, liberal
 Björn Eliasson (aktiv 1977–1981), riksdagsman för centerpartiet

D
 Dan Eliasson (född 1961), svensk jurist och politisk tjänsteman

E
 Ehrling Eliasson (född 1952), musiker, sångare ochlåtskrivare
 Emil Eliasson (född 1995), fotbollsspelare
 Emma Eliasson (född 1989), svensk ishockeyspelare
 Eva Eliasson (född 1934), svensk solodansare

F
 Fabian Eliasson (1909–1981), konstnär
 Fredrik Eliasson (född 1972), svensk programledare och radioreporter

G
 Georg Eliasson (1905–1973), svensk textförfattare, radioman, förlagschef, kallad "Tuppen"
 Gunnar Eliasson (född 1937), svensk nationalekonom
 Gustaf Eliasson, flera personer
 Gustaf Eliasson (agronom) (1878–1949), svensk agronom och lantmannaskolföreståndare
 Gustaf Eliasson (riksdagsman) (1867–1940), svensk grosshandlare och politiker
 Gyrðir Elíasson (född 1961), isländsk författare och översättare
 Göran Eliasson (född 1958), svensk operasångare och manager
 Göran Eliasson (arkitekt) (1932–1999)

I
 Ingemar Eliasson (född 1939), svensk politiker och ämbetsman

J
 Jan Eliasson (född 1940), svensk diplomat och politiker
 Jan Eliasson i Skuttungeby (1826–1907), svensk hemmansägare och politiker
 Joakim Eliasson (född 1975), svensk motocrossförare
 Johan Elof Eliasson (1839–1917), svensk lantbrukare och politiker
 John Eliasson (1899–1985), arkitekt
 Jonas Eliasson (född 1969), svensk professor i transportsystem

K
 Karl Eliasson (1888–1934), svensk industriman
 Kurt Eliasson (född 1950), företagsledare

L
 Lars Eliasson (1914–2002), svensk politiker och ämbetsman
 Lena Eliasson (född 1981), svensk orienterare och skidorienterare
 Lennart Eliasson, flera personer
 Lennart Eliasson (1914–1992), svensk stadsfiskal och länsåklagare
 Lennart Eliasson (friidrottare) (1920–1973), svensk längdhoppare
 Lennart Eliasson (biolog) (1925–2009), svensk professor i växtfysiologi
 Lennart Eliasson (född 1935), svensk yrkesvalslärare och politiker

M
 Marthe Eliasson (född 1969), norsk handbollsspelare
 Mona Eliasson (född 1940), psykolog
 Martin  Eliasson (född 1987), svensk skådespelare
 Monica Eliasson (född 1941), skulptör
 Målar Erik Eliasson (1754–1811), dalmålare

N
 Niclas Eliasson (född 1995), svensk fotbollsspelare
 Niklas Eliasson (född 1986), svensk brottsling

O
 Ola Eliasson (född 1969), svensk operasångare
 Olafur Eliasson (född 1967), dansk installationskonstnär
 Olivia Eliasson (född 1996), sångerska
 Oscar Eliason (1863–1907), svensk skådespelare

R
 Reinhold Eliasson (1872–1921), trävaruhandlare och politiker
 Robin Eliasson Hofsö (född 1994), fotbollsspelare
 Roger Eliasson (född 1969), innebandyspelare
 Rolf Eliasson, flera personer
 Rolf Eliasson (politiker) (1912–1995)
 Rolf Eliasson (båtkonstruktör) (född 1946)
 Rune Eliasson, flera personer
 Rune Eliasson (präst) (1925–2021) 
 Rune Eliasson (läkare) (1927–2020)

S
 Sara Eliasson (född 1992), svensk fotbollsspelare
 Stina Eliasson (född 1927), svensk politiker
 Sven-Olof Eliasson (1933–2015), operasångare, tenor

T
 Tommy Eliasson (född 1980), svensk alpin skidåkare
 Tor Eliasson (1899–1972), droskägare och marinmålare
 Torbjörn Eliasson (född 1947), åländsk politiker
 Torsten Eliasson, flera personer
 Torsten Eliasson (pedagog) (1921–2000), lektor
 Torsten Eliasson (jurist) (1927–2012), häradshövding

U
 Ulf Eliasson (född 1967), svensk sångare

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn